Прюдон, Пьер Поль (Pierre-Paul Prud’hon; 1758—1823) — французский художник.
 Прюдон, Шарль (Charles Prud’hon; 1848—1930) — французский актёр.

См. также 
 Прудон